Silbersee steht für:

 Der Silbersee, Musikdrama von Kurt Weill und Georg Kaiser
 Silbersee (Pferd), französisches Pferd
 fiktiver See im Bundesstaat Utah (USA), in Karl Mays Roman Der Schatz im Silbersee

Silbersee ist der Name folgender Seen oder Stauseen:

Deutschland:
 Baden-Württemberg:
 Silbersee (Alpirsbach), bei Reinerzau (Alpirsbach), im Schwarzwald, Landkreis Freudenstadt
 Silbersee (Haslach) bei Lochmatt, Gemeinde Haslach im Kinzigtal, Ortsteil Schnellingen, Ortenaukreis im Lauf des Landgrabens (zum Mühlbach, zur Kinzig nach Bollenbach)
 Silbersee (Hochdorf) (Breisgausee), bei Hochdorf (Freiburg im Breisgau) (Freiburg im Breisgau)

 Bayern:
 Silbersee (Nürnberg), in der kreisfreien Stadt Nürnberg
 Silbersee (Treffelstein), bei Treffelstein, Landkreis Cham, Oberpfalz
 Silbersee (Rother Berg), Steinbruchsee auf dem Rother Berg bei Roth (Hausen), Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Silbersee (Remshart), Baggersee bei Remshart im Landkreis Günzburg

 Hessen:
 Silbersee (Breidenbach), bei Breidenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf
 Silbersee (Bromskirchen), bei Bromskirchen, Landkreis Waldeck-Frankenberg
 Silbersee (Frielendorf), bei Frielendorf, Schwalm-Eder-Kreis
 Silbersee (Ginsheim-Gustavsburg), bei Ginsheim, Kreis Groß-Gerau
 Silbersee (Habichtswald), bei Dörnberg (Habichtswald), im Habichtswälder Bergland, Landkreis Kassel
 Silbersee (Launsbach), bei Launsbach, Landkreis Gießen
 Silbersee (Mühltal), in der Gemeinde Mühltal, Landkreis Darmstadt-Dieburg

 Niedersachsen:
 Silbersee (Aurich), bei Tannenhausen, im Meerhusener Wald, Landkreis Aurich
 Silbersee (Brundorf), bei Schwanewede, Landkreis Osterholz
 Silbersee (Celle), bei Garßen, Landkreis Celle
 Silbersee (Dransfeld), bei Dransfeld, Landkreis Göttingen
 Silbersee (Hüggel), bei Hasbergen, im Hüggel, Landkreis Osnabrück
 Silbersee (Langenhagen), bei Langenhagen, Region Hannover
 Silbersee (Lahn), bei Lahn, Emsland, Landkreis Emsland
 Silbersee (Stuhr), bei Stuhr, Landkreis Diepholz
 Silbersee (Wehdel), bei Wehdel, Gemeinde Schiffdorf, Landkreis Cuxhaven; siehe auch Naturschutzgebiet Silbersee und Laaschmoor

 Nordrhein-Westfalen:
 Silberseen (Haltern am See), bei Sythen (Haltern am See), Landkreis Recklinghausen
 Silbersee (Ville), bei Badorf (Brühl), im Naturpark Rheinland, Rhein-Erft-Kreis
 Silbersee (Dormagen); siehe Silbersee (Neuss)
 Großer und Kleiner Silbersee (Leverkusen), in der kreisfreien Stadt Leverkusen
 Silbersee (Mahlscheid), Tagebaurestsee der Mahlscheid, nahe Neunkirchen, Kreis Siegen-Wittgenstein
 Silbersee (Moers), bei Kapellen (Moers) (Moers), Landkreis Wesel
 Silbersee (Neuss), zwischen Neuss und Dormagen, Rhein-Kreis Neuss
 Silbersee (Ratingen), im Erholungspark Volkardey, in Ratingen-West, Kreis Mettmann
 Silbersee (Burbach) mit 90 % seiner Fläche, bei Lippe (Burbach), Kreis Siegen-Wittgenstein
 Silbersee oder Silbertalsperre, bei Hönnige (Wipperfürth), Oberbergischer Kreis

 Rheinland-Pfalz:
 Silbersee (Altrip), bei Altrip, Rhein-Pfalz-Kreis
 Silbersee (Kindsbach/Pfalz), bei Kindsbach, Landkreis Kaiserslautern
 Silbersee (Lemberg), bei Feilbingert, auf dem Lemberg (Nahe), Landkreis Bad Kreuznach
 Silbersee (Mahlscheid), Tagebaurestsee der Mahlscheid, nahe Herdorf, Landkreis Altenkirchen (Westerwald)
 Silbersee (Roxheim), bei Bobenheim-Roxheim, Rhein-Pfalz-Kreis
 Silbersee (Speyer), im Binsfeld, bei Speyer-Nord, in der kreisfreien Stadt Speyer
 Silbersee (Wirges), bei Wirges, im Westerwald, Westerwaldkreis
 Silbersee (Burbach) mit 10 % seiner Fläche auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf

 Sachsen:
 Silbersee (Leipzig), im Erholungspark Lößnig-Dölitz, bei Lößnig (Leipzig)
 Speicherbecken Lohsa I (Friedersdorfer Restloch), Tagebaurestloch im Lausitzer Seenland, bei Lohsa, Landkreis Bautzen
 Silbersee (Wermsdorf), Bezeichnung des Carlsteich im Wermsdorfer Forst

 Sachsen-Anhalt:
 Silbersee (Bitterfeld) (Grube Johannes), bei Wolfen-Süd (Bitterfeld-Wolfen), Landkreis Anhalt-Bitterfeld
 Silbersee (Calvörde), bei Calvörde, Landkreis Börde

 Schleswig-Holstein:
 Silbersee Neumünster (Baggersee Reimers), bei Gartenstadt, kreisfreie Stadt Neumünster

Österreich:
 Südteil des Neusiedler Sees, im Burgenland (im Grenzgebiet zu Transdanubien; Ungarn)
 Silbersee (Kärnten), bei St. Ulrich, Statutarstadt Villach, Kärnten
 Silbersee in Höflein an der Donau, Niederösterreich
 Silbersee in Wien-Penzing

Siehe auch:

 Silbertalsperre
 Silberteich